Weinmonat steht für:

 den Monat Oktober im gregorianischen Kalender
 den Monat Vendémiaire im republikanischen Kalender der Französischen Revolution